Либертин (от ):

 Представитель либертинизма — сторонник свободной, гедонистической морали в XVII—XVIII вв.
 То же, что вольноотпущенник — бывший раб зажиточных патронов в Античности

Libertine:

 Libertine (песня) — песня и сингл французской певицы Милен Фармер
 Linux Libertine — свободно распространяемый шрифт с засечками
 The Libertines — английская рок-группа